L'expression Men of War signifiant « hommes de guerre » en anglais peut faire référence à :

 Men of War, un jeu vidéo de stratégie en temps réel sorti sur PC en 2009 ;
 Men of War, le titre anglais du film L'Homme de guerre sorti en 1995 ;
 Men of War, un roman de Jerry Pournelle publié en 1993 ;
 Men of War, une série de comics publié par DC Comics.

Voir aussi 
 
 

de:Men of War